Resende ist der Name folgender Orte:

 Resende (Rio de Janeiro), Stadt in Rio de Janeiro, Brasilien
 Resende (Viseu), Stadt im Distrikt Viana do Castelo, Portugal
 Resende (Paredes de Coura), Ort und ehemalige Gemeinde im Distrikt Viana do Castelo, Portugal

Resende ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Resende (* 1975), brasilianische Speerwerferin
 André de Resende (1498–1573), portugiesischer Schriftsteller
 André Lara Resende (* 1951), brasilianischer Bankier, Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Artur do Canto Resende (1897–1945), portugiesischer Vermessungsingenieur
 Carlos Resende (* 1971), portugiesischer Handballspieler und -trainer
 Eliseu Resende (1929–2011), brasilianischer Politiker
 Flávio Resende (1907–1967), portugiesischer Botaniker
 Garcia de Resende (~1470–1536), portugiesischer Chronist und Dichter
 José Resende (* 1945), brasilianischer Bildhauer

 Nuno Resende (* 1973), portugiesischer Sänger